Лиелэзерс () — топоним Латвии:
 Лиелэзерс — бывший остановочный пункт железнодорожной линии Рига — Руйиена;
 Лиелэзерс — озеро в Цесвайнской волости;
 Лиелэзерс — озеро в Томской волости;
 Лиелэзерс — одно из названий озера Раматас-Лиелэзерс в Раматской волости;
 Лиелэзерс — одно из названий озера Аугстрозес-Лиелэзерс в Умургской волости;
 Лиелэзерс — одно из названий озера Лимбажу-Лиелэзерс около города Лимбажи;
 Лиелэзерс — одно из названий озера Викьвену в Коценской волости;
 Лиелэзерс — одно из названий озера Лиелайс в Акнистской волости.